Half-Breed steht für:
 Half-Breed (Album), Album der Sängerin Cher (1973)
 Half-Breed (Lied), Lied der Sängerin Cher (1973)